Skag kan syfta på
 Skag, Lumparland – en by i Lumparlands kommun, landskapet Åland
 Skag, Eckerö – del av Kyrkoby i Eckerö kommun, landskapet Åland